Nagykőmázsai-víznyelőbarlang néven az alábbi barlang lett írásban említve:

 Nagykőmázsai-víznyelőbarlang, a Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang másik neve.

Hasonló nevek:

 Nagykőmázsai víznyelőbarlang, a Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang másik neve.
 Nagy-Kőmázsai-víznyelőbarlang, a Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang másik neve.